«В Филаде́льфии всегда́ со́лнечно» () — американский телесериал, созданный Робом Макэлхенни и воплощённый Макэлхенни, Гленном Хоуэртоном и Чарли Дэем. Вышел в эфир 4 августа 2005 года на телеканале FX, с 2013 года - в эфире FXX. Сериал рассказывает о ситуациях, в которые попадают герои — владельцы «У Пэдди», не слишком успешного ирландского паба в южной Филадельфии.

В России сериал выходил под названием «Пятеро под солнцем» на телеканале MTV Россия, а на телеканалах 2x2 и Paramount Comedy под дословно переведённым названием — «В Филадельфии всегда солнечно».

История 
Пилотный эпизод сериала «Charlie Has Cancer» был изначально снят на любительскую видеокамеру Чарли Дэем, Гленном Хоуэртоном и Робом Макэлхенни за небольшие деньги (согласно упоминаниям в прессе — до 200 долларов). Эта видеозапись была представлена различным телеканалам, что закончилось подписанием контракта с телесетью FX. После этого эпизод был переснят с использованием профессионального оборудования и полноценной производственной команды.

Последняя серия первого сезона вышла в эфир 13 сентября 2005 и FX обновила контракт на второй сезон, который шёл с 29 июня по 17 августа 2006. На новую роль отца Денниса (Хоуэртон) и Диандры Рейнольдс (Кейтлин Олсон) пришёл Дэнни Де Вито. В 2006 начались повторные показы серий первого сезона на FOX, сети-владелице FX.

Сериал имеет успех и неоднократно продлевался — на 2021 год вышло 14 сезонов и выходит 15-й, что делает его одним из самых долгоиграющих ситкомов на американском телевидении.

Актёры и роли 
Герои сериала чаще всего аморальны и враждебны друг к другу. Они часто врут для достижения собственных целей. В большинстве эпизодов эти их черты не приводят ни к чему хорошему как для них самих, так и для людей, им встречающихся. Множество сюжетов основано на конфликтах, возникающих из-за их постоянного соперничества и желания что-то друг другу доказать. Это и соревнования парней из-за женщин, и Ди, пытающаяся показать себя такой же сильной и успешной, как другие, и вся «шайка», соревнующаяся, кто сможет украсть больше, и даже кто из них сможет привлечь больше религиозных последователей. Почти в каждой серии все они, или большая их часть, начинают громкий спор, в котором каждый пытается перекричать остальных. Они часто препираются между собой и в целом ведут себя грубо и невоспитанно, оказываясь в профессиональной среде, например в офисе у адвоката или бизнесмена.

«Шайка» 
Чарли Дэй в роли Чарли Келли. Друг детства Мака и некогда совладелец, а нынче уборщик «У Пэдди». Наверное самый непредсказуемый и несчастливый член шайки, полный неудачник, не показывающий способности бороться с ежедневными проблемами и впадающий в истерические приступы в стиле Бобкэта Голдтуэйта. Не следит за собственной гигиеной и часто нюхает клей. Несколько персонажей сериала говорят, что он живёт в «сраной дыре», имея в виду его обшарпанную квартирку. Его бедность вызвана отчасти тенденцией делать «неудачные вложения», в какой-то момент доходящей до продажи Маку доли в «У Пэдди» за половинку сэндвича. Совершенно безграмотен, чем регулярно создаёт неприятности шайке, но весьма талантлив — играет на клавишных инструментах, неплохо плотничает и шьёт, что позволяет ему поддерживать в порядке те несколько предметов одежды, что у него есть. Иногда вообще не понимает, о чём в данный момент идёт разговор, и плохо знаком как с историей, так и с текущими событиями. Все самые нудные и отвратительные обязанности в баре называются «работа Чарли» («Чарлибота»), даже когда их временно приходится выполнять не ему. Чарли до одержимости влюблён в официантку и постоянно преследует её. Обожает одеваться в костюмы и перевоплощаться в других персонажей, включая таинственного «Зелёного человека», киногероя Серпико и Техасского Чарли. В 1 серии 3 сезона Бонни сообщает ему, что он выжил в неудачной попытке аборта. Несмотря на свои недостатки, демонстрирует организаторский талант: построив комбинацию на отношениях Мака с матерью Денниса, морально почти уничтожает Денниса, когда тот вздумал шантажировать Чарли сексом с официанткой; добившись успехов в онлайн-игре, извлекает из неё немалую выгоду в реальной жизни; управляя шайкой, улаживает ситуацию с инспекторской проверкой паба, как раз в то время, когда шайка разводит там антисанитарию.
Гленн Хоуэртон в роли Денниса Р. Рейнольдса. Деннис — совладелец «У Пэдди» и брат-близнец Диандры. Самоуверенный, очень эмоциональный, эгоцентричный модник и бабник. На фоне остальной шайки выглядит действительно умным и стильным. Манипулирует женщинами, чтобы затащить их в постель, и сделает всё ради зависти других. В 10 серии 5 сезона посвятил шайку в свою шестишаговую систему охмурения девушек. Самоуверенность Денниса опирается главным образом на его внешний вид. При этом очень болезненно реагирует на критику: в 4 серии 2 сезона сильно переживал из-за того, что мамы Мака и Чарли отказались переспать с ним, не находя его достаточно привлекательным. Часто сбрасывает рубашку без тени сомнения, веря, что его внешность впечатляет людей и разрешает конфликты. Был популярным в школе, но его пара на выпускном бросила его ради другого. Несмотря на то, что зарабатывает в баре меньше, чем $400 в неделю, умудряется стильно одеваться и ездить на Range Rover, а также содержать квартиру; в его кошельке всегда находятся деньги, чтобы дать взятку или оплатить за друзей ужин в ресторане. Самый образованный в шайке, получал хорошие оценки в Пенсильванском университете и интересовался психологией, хотя изначально хотел стать ветеринаром. Любит животных и слушает глэм-рок. Также проявляет способность петь фальцетом, одеваясь в серебристый спандекс. Имеет и некоторый художественный дар — рисовать карикатурных грудастых девиц, которых Чарли находит очень привлекательными. Иногда покуривает сигареты, чем раздражает Чарли и Ди. Всегда чисто выбрит. В 3 серии 2 сезона вместе с сестрой подсел на крэк и по сути является наркоманом в завязке. Со временем стали проявляться его проблемы с психикой. Так, его нарциссизм и неспособность контролировать гнев расцвели буйным цветом; при мимолётном посещении психиатра ему был поставлен диагноз — пограничное расстройство личности.
Роб Макэлхенни в роли Мака. Друг детства Чарли и школьный друг, а потом и сосед Денниса. Совладелец «У Пэдди» и обычно самый активный его управляющий. В 12 серии 7 сезона становятся известны настоящее имя и фамилия Мака — Рональд Макдональд. Выходец из не самой благополучной семьи; его отец сидит в тюрьме за распространение метамфетамина, а мать находится в состоянии перманентной апатии. Постоянно ищет поддержки других, особенно родителей, но переусердствует в своих попытках, в конечном итоге оставаясь в дураках. Старается быть «крутым», иногда чтобы произвести впечатление на отца-преступника, но чаще всего уходит от конфликтов и не слишком хорош в драке. Тем не менее, считает себя мастером рукопашного боя и вышибалой, часто предпринимая идиотские трюки и нося майки без рукавов, чтобы показать свою физическую форму. Мак — католик, и ранее своей показушной религиозностью старался подавлять свои порой весьма явные гомосексуальные тенденции. Страдал от телесной дисморфии, выражавшейся в резких наборе и сбросе веса, после окончательного каминг-аута пришёл в гармонию со своим телом.
 Кейтлин Олсон в роли Диандры «Милашки Ди» Рейнольдс. Сестра-близнец Денниса и официантка в «У Пэдди». Ушла из Пенсильванского университета, где её специальностью была психология, которую она завалила, чтобы стать актрисой, но приложила не слишком много усилий для реализации этой мечты. Хотя считает себя альтруисткой и либералкой, на деле эгоистична и часто разделяет те же предубеждения, что и остальные члены шайки. Очень чувствительно относится к собственной внешности и профессиональным неудачам. Была непопулярна в школе из-за сильного сколиоза: в юности ей приходилось носить металлический корсет и мириться с прозвищем «Алюминиевый Монстр». С тех пор её преследует череда неудавшихся отношений с мужчинами. Как и остальная шайка, много пьёт, часто чтобы забыться после неудавшейся встречи с привлекательным мужчиной. Страдает от страха сцены. Несмотря на множество комплексов, агрессивно выражает своё мнение, и разозлившись, может перейти к рукоприкладству. Была единственным основным персонажем в сериале, придуманным не для конкретного актёра. Хотя изначально Диандра должна была стать здравомыслящим «голосом совести» в женском обличье, для контраста с её морально нечистоплотными соратниками, её персонаж быстро стал равноценным участником всех безобразий шайки, когда Олсон приняли на роль. Остальные постоянно критикуют и унижают её за её внешность (часто сравнивая с огромной птицей), отсутствие таланта и тот банальный факт, что она женщина. Её идеи постоянно высмеиваются остальными героями, но они с энтузиазмом поддержат любую идею, если её тут же повторит кто-то ещё.
 Дэнни Де Вито в роли Фрэнка Рейнольдса. Грязный делец, сколотивший состояние всеми законными и (намного чаще) незаконными средствами. Фрэнк — приёмный отец Денниса и Диандры, так как Барбара наврала ему, и их биологическим отцом на самом деле является Брюс Мэттис. Развёлся с ней и решил присоединиться к своим детям, чтобы вести такой же дегенератский образ жизни. Считает себя искусным манипулятором и часто играет ведущую роль в махинациях шайки. Среди его знакомых есть немало тёмных личностей. Фрэнк и Чарли живут в одной комнате и спят в одной кровати, зад к заду. В 10 серии 2 сезона выясняется, что Фрэнк является возможным отцом Чарли, так как в прошлом имел связь с его матерью. Любит рассказывать, как был во Вьетнаме, создавая впечатление бывалого солдата, но на самом деле ездил туда в 1993 году, чтобы открыть подпольный цех. Со временем, под напором возраста и безудержного гедонизма, весьма деградировал и стал очень рассеянным.

Друзья и враги 
 Мэри Элизабет Эллис в роли официантки. Алкоголичка в завязке и объект безумной страсти Чарли. Официантке он безразличен, однако Деннис представляет для неё определённый интерес. Чарли делает всё, чтобы завоевать её любовь, а тем временем она делает всё, чтобы понравиться Деннису, чем он и Ди часто пользуются. При этом для него официантка — проходное увлечение, в его личном рейтинге она получила одну звезду из пяти возможных. В сериале её имя ни разу не упоминается.
 Нэйт Муни и Джимми Симпсон в ролях братьев-близнецов Райана и Лиама Макпойлов. Мерзко выглядящие бывшие одноклассники Мака и Чарли. Состоят в кровосмесительной связи друг с другом, а также со своей немой сестрой Маргарет. Клан Макпойлов весьма обширен и, вследствие многочисленных и многолетних инцестов, имеет характерные внешние признаки: монобровь, прыщи и экзема. Также все Макпойлы питают особую страсть к молоку: без него не обходится ни одно мероприятие с их участием; более того, даже в баре «У Пэдди» Райан, Лиам и Маргарет предпочитают традиционному пиву именно этом напиток. Любят жаркий и влажный климат и в одежде предпочитают халаты (для мужчин) и удлинённые футболки (для женщин). Макпойлы враждуют с Чарли после того, как тот помешал им разбогатеть через ложное обвинение школьного учителя в домогательстве, и с остальной шайкой из-за Фрэнка, прострелившего ногу их брату Дойлу. В 4 серии 3 сезона Макпойлы мстят шайке, разыгрывая вооружённое нападение на паб.
 Артемис Пебдани в роли Артемиды. Подруга Ди из актёрского кружка. Верит в свой актёрский дар, экстравагантна, подвержена эмоциональным взрывам. Прошла процедуру отбеливания ануса. Обладает недюжинной дедукцией. Состоит с Фрэнком в неплатонических отношениях, основанных на взаимном сексуальном фетише (еда).
 Бриттани Дэниел в роли Кармен. Трансгендерная женщина. Обладает эффектной внешностью и внушительным членом, выпирающим из штанов. В 4 серии 1 сезона Мак положил на неё глаз, не зная, что Кармен трансгендерна, но узнав, с противоречивыми чувствами всё равно продолжил встречаться с ней. В 10 серии 3 сезона бросает его, так как ему не удаётся перестать стесняться её. В 1 серии 6 сезона Кармен уже без пениса и замужем за толстым негром. Милашка Ди становится суррогатной матерью для их ребёнка; из-за бесплодности мужа донором спермы стала сама Кармен.
 Дэвид Хорнсби в роли Мэттью «Колченогого Сверчка» Мары. Знакомый шайки ещё со школьных времён. В старших классах носил на ногах гигантские скрипучие скобы, за что и поимел своё прозвище. Ещё с тех времён влюблён в Ди. После школы стал священником. Впервые появляется в 7 серии 2 сезона, где обнаруживает, что его любовь к Ди до сих пор не угасла. Играя с чувствами Мэттью, Ди сподвигла его с шумом снять с себя сан, из-за чего он становится бездомным. В 13 серии 3 сезона члены шайки вовлекают Сверчка в кокаиновую зависимость и натравляют на него итальянских гангстеров, которые ломают ему ноги. В школе Деннис часто засовывал яйца в рот Сверчку, когда тот напивался до бесчувствия на вечеринках, а Мак фотографировал это и выкладывал фотографии в Интернет; в 1 серии 4 сезона они охотятся за ним, чтобы повторить эту шутку. Со временем опустился на самое дно и нынче готов отдаться первому встречному за пару бутылок пива.

Родители 
 Энн Арчер в роли Барбары Рейнольдс. Бывшая жена Фрэнка, мать Денниса и Ди. Холодная, безжалостная, эгоистичная, помешанная на деньгах женщина, не заботящаяся о семье. Считала Брюса Мэттиса нищим идеалистом, поэтому убедила Фрэнка, что родила от него. В 4 серии 2 сезона переспала с Маком, чтобы позлить уже бывшего мужа. В 3 серии 3 сезона умерла из-за неудачной подтяжки шеи. По завещанию все деньги унаследовал Брюс; Деннису отошёл дом, а Ди не получила ничего, кроме сообщения, что она была разочарованием и ошибкой, хоть и была одной из близнецов.
 Стивен Коллинз в роли Брюса Мэттиса. Биологический отец Денниса и Ди. Посвящает всё своё время и деньги благотворительности. Усыновил несколько беспризорных детей. Из-за диаметральных расхождений во взглядах Деннису и Ди тяжело поладить с Брюсом. После смерти Барбары унаследовал всё её состояние. Осознав всю глубину деградации своих детей, в 3 серии 3 сезона окончательно порвал с ними контакт. 
 Линн Мэри Стюарт в роли Бонни Келли. Мама Чарли, внешне милая и робкая, а на деле развратная женщина, падкая на брутальных мужчин и Санта Клаусов. В 10 серии 2 сезона выяснилось, что она переспала с Фрэнком 30 лет назад, что делает его возможным отцом Чарли. Страдает от обсессивно-компульсивного расстройства. Восстанавливает отношения с Фрэнком через MySpace. Тот в 11 серии 3 сезона некоторое время жил у Бонни, наслаждаясь полной властью над ней, пока она не переключилась на более брутального Лютера. Живёт вместе с мамой Мака.
 Грегори Скотт Камминс в роли Лютера Макдональда. Отец Мака, уголовник с пугающей внешностью. Впервые появляется в 10 серии 2 сезона. Мак и Чарли приходили к нему на свидание, и он поручил им пронести в тюрьму героин, спрятав его в анусе, но Мак и Чарли не оправдали его надежд. В 11 серии 3 сезона вышел из тюрьмы, но стараниями Мака, опасающегося мести за проваленное задание, вскоре вновь попал за решётку, пообещав сыну, что убьёт его, когда освободится. Однако по условно-досрочному освобождению уехал в Тихуану, чтобы понять, как простить Мака. Имеет высокий рост и множество татуировок. Говорит, что никогда не моргает. Холоден с Маком, но в глубине души любит его. Бисексуален, но, несмотря на это, отверг каминг-аут своего сына.
 Сэнди Мартин в роли мамы Мака. Впервые появляется в 4 серии 2 сезона, в которой Деннис безуспешно пытался склонить её к сексу. Целыми днями курит и смотрит телевизор. Ненавидит Лютера, поэтому принимает его возвращение без энтузиазма. В 6 серии 4 сезона заснула во время панихиды по Маку. Спалила свой дом, и в итоге стараниями Мака и Чарли переехала жить к Бонни Келли.

Приглашённые актёры 
 Отем Ризер («Одинокие сердца») снялась во 2 серии 1 сезона в роли Меган, активистки, выступающей против абортов. Мак встретил её в центре движения «В защиту жизни» и попытался подцепить её, прикинувшись яростным противником абортов.
 Майкл Розенбаум («Тайны Смолвилля») снялся в 5 серии 1 сезона в роли Колина, вора, помешанного на оружии. Обкрадывал бары в окрестностях паба «У Пэдди», завязывая отношения с официантками и выведывая у них нужные сведения.
 Деннис Хаскинс («Спасённые звонком») снялся в 7 серии 1 сезона в роли Кристофера Мюррея, учителя, против которого Макпойлы выдвигают ложное обвинение в домогательствах.
 Эдди Мекка («Лаверна и Ширли») снялся в 5 серии 2 сезона в роли Бобби Тандерсона, бывшего в 1960-х годах соперником Фрэнка по боксу.
 Фэйзон Лав, теле- и киноактёр, снялся во 2 серии 3 сезона в роли сурового тренера команды кандидатов в игроки «Philadelphia Eagles».
 Джеффри Оуэнс («Шоу Косби») снялся в той же серии в роли самого себя. По сюжету его наняли, чтобы он изображал футболиста Донована Макнабба. Также засветился в 1 серии 7 сезона, в которой притворялся то Тайгером Вудсом, то Доном Чидлом, попутно поведав о своём фут-фетишизме.
 Ричард Рукколо («Два парня и девушка») снялся в 7 серии 3 сезона в роли представителя корпорации, желавшей выкупить бар у шайки, а также во 2 серии 8 сезона, где он как представитель городской администрации чуть не стал жертвой подкупа со стороны Фрэнка и Ди.
 Джуди Грир («Замедленное развитие») снялась в 5 серии 3 сезона и в 13 серии 7 сезона в роли модельера и владелицы магазина одежды Ингрид Нельсон. В школе имела избыточный вес и носила прозвище «Жиробасина». Милашка Ди подавляла её своими фантазиями о карьере актрисы и модели, что смотивировало Ингрид похудеть и стать успешной, на злую зависть Диандры.
 Близнецы Скляры, известные по их шоу «Cheap Seats» на ESPN Classic, снялись в 15 серии 3 сезона в роли дуэта диджеев — ведущих танцевального марафона, в котором шайка была вынуждена участвовать из-за безграмотности Чарли.
 Бывший футболист и политик Джон Рунян снялся в 3 серии 4 сезона в роли одного из строителей, которых интервьюировала Ди, перевоплотившаяся в пуэрто-риканскую репортёршу Мартину Мартинес. Также в ролях строителей участвуют Престон Эллиот и Стив Моррисон — ведущие шоу «Preston and Steve» на филадельфийской радиостанции 93.3 WMMR.
 Фишер Стивенс («Завтра наступит сегодня», «Остаться в живых») снялся в 8 серии 4 сезона в роли Лайла Кормана, репортёра газеты «Philadelphia Inquirer». Чарли спьяну похитил его после того, как тот написал весьма отрицательный отзыв о пабе.
 Синбад и Роб Томас снялись в 9 серии 4 сезона, где играют самих себя. Они фигурируют в галлюцинациях Денниса после нанесённой Фрэнком черепно-мозговой травмы.
 Джейсон Судейкис снялся в 8 серии 6 сезона в роли Шмитти, бывшего члена шайки, которого Мак и Деннис хотели взять на замену Чарли; а также в 13 серии 7 сезона, в которой увёл из-под носа Чарли вконец пьяную и готовую отдаться первому встречному официантку.
 Том Сайзмор («Схватка», «Прирождённые убийцы») снялся в 11 серии 6 сезона в роли похотливого дальнобойщика-бисексуала, подвозившего Денниса и Чарли в Атлантик-Сити.
 Саша Ройз («Послезавтра», «Каприка») снялся в 12 и 13 сериях 7 сезона в роли Адриано Кальванезе, бывшего «самого крутого парня в школе», который издевался над шайкой на встрече выпускников.
 Гильермо Дель Торо снялся в 3 серии 8 сезона и 7 серии 11 сезона в роли Паппи Макпойла — сумасшедшего главы клана Макпойлов.
 Пафф Дэдди сыграл роль практикующего гомеопатию и «магию Земли» доктора Джингса в 6 серии 8 сезона.
 Питер С. Джейкобсон, более известный по роли доктора Тауба в сериале «Доктор Хаус», снялся в 1 серии 9 сезона в роли подставного продюсера для Милашки Ди.
 Шон Уильям Скотт снялся в 5 серии 9 сезона в роли двоюродного брата Мака — «Деревенского Мака», приехавшего в Филадельфию на «день Мака» из родной деревни.
 Бывший бейсболист Уэйд Боггс снялся в 1 серии 10 сезона в роли самого себя, когда шайка попыталась повторить его «исторический подвиг» — выпить 70 банок пива на борту самолёта и затем выиграть бейсбольный матч.
 Киган-Майкл Кей снялся в 8 серии 10 сезона в роли ведущего местного аналога шоу «Сто к одному».
 Ричард Греко снялся в 4 серии 11 сезона в роли самого себя — странного типа, снимающегося в низкосортных фильмах и одержимого поеданием водорослей.
 Брайан Дойл-Мюррей, брат Билла Мюррея, снялся в 9 серии 11 сезона в роли капитана христианского лайнера, на котором шайка развела бардак.
 Минди Калинг ("Офис", "Проект Минди") снялась в 1 серии 13 сезона в роли эффективного менеджера паба Падди, пришедшей на замену Деннису после его отъезда в Северную Дакоту к своему сыну.
 Дольф Лундгрен снялся в роли Громопушки во 2 серии 14 сезона.

Список эпизодов

Саундтрек 
Сериал не располагает оригинальным саундтреком. Обычно используется классическая и лёгкая музыка, что составляет контраст с хаотической природой сериала. Также использовано несколько песен группы «Orange Marsupials». Главная тема — отрывок из продакшн-музыки «Temptation Sensation» композитора Хайнца Кисслинга. Вся используемая музыка находится в общественном достоянии. Изначально такой курс был вызван экстремально низким бюджетом сериала, но затем это стало использоваться как приём для достижения упомянутого контраста.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный блог

Телесериалы США 2000-х годов
Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США 2020-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2005 году
Телесериалы на английском языке
Телесериалы-ситкомы США
Телесериалы ЛГБТ-тематики США
Телесериалы о дисфункциональных семьях
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Филадельфии
Телесериалы 3 Arts Entertainment
Телесериалы Fox Television Studios
Программы телеканала FXX
Программы телеканала FX